Sevenoaks bezeichnet:

 Sevenoaks, eine Stadt in England
 Sevenoaks District, eine britische Verwaltungseinheit
 Sevenoaks (Wahlkreis), ein Wahlkreis für das britische Unterhaus

Siehe auch:
 Sevenoaks School
 Seven Oaks